Onthophagus oklahomensis  — вид пластинчатоусых жуков рода калоеды (Onthophagus) из подсемейства . Неарктика.

Описание 
Длина тела 2-4 мм, блестящие чёрные. Активен с мая по сентябрь.

См. также 
 Copris minutus
 Onthophagus tuberculifrons
 Onthophagus pennsylvanicus

Примечания

Литература 
 Howden, H. F., and O. L. Cartwright. 1963. Scarab beetles of the genus Onthophagus Latreille north of Mexico (Coleoptera: Scarabaeidae). — Proc. U. S. Natl. Mus. 114: 1-135.

Ссылки 
 eol.org: Onthophagus oklahomensis. eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1927 году
Насекомые Северной Америки